Чемпионат Испании по футболу 1984/1985 — 54-й сезон чемпионата Испании по футболу. Футбольный клуб «Барселона» стал чемпионом Испании в 10-й раз. В турнире принимали участие 18 клубов. Было сыграно 306 игр и забито 662 гола.

Турнирная таблица 

1 «Реал Мадрид» получил право участвовать в Кубке УЕФА как победитель текущего розыгрыша.

Потуровая таблица

Результаты матчей 

Источник: www.rsssf.com

Бомбардиры

Статистика сезона

Голы 
 Наибольшее число голов в одном матче: 7 голов
 «Валенсия» — «Барселона»  — 2:5 (27-й тур, 3 марта 1985 года)
 «Реал Мадрид» — «Эльче»  — 6:1 (26-й тур, 20 февраля 1985 года)
 Самая крупная победа в гостях: 4 гола
 «Реал Мадрид» — «Атлетико»  — 0:4 (32-й тур, 7 апреля 1985 года)
 «Реал Сосьедад» — «Атлетико»  — 0:4 (21-й тур, 20 января 1985 года)
 Самая крупная победа дома: 6 голов
 «Барселона» — «Мурсия»  — 6:0 (24-й тур, 10 февраля 1985 года)

Ссылки 
 Официальный сайт Ла Лиги
 Статистика на fbleague.com

1985
Испания
Испания
Спорт в Испании в 1984 году
Спорт в Испании в 1985 году